«Kauehi» puede referirse a:

 Kauehi, atolón que forma parte del archipiélago Tuamotu, de la Polinesia Francesa.
 Kauehi, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Fakarava.